Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Ilie che ha battuto in finale Martín Rodríguez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (Campione)
 Mariano Puerta (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Marcello Craca (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1998